Місцевість:
 Сухачівка — мікрорайон на заході Новокодацького району міста Дніпро, у місцевості Таромське. 

Залізнична станція:
 Сухачівка — залізнична станція Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці на електрифікованій лінії Запоріжжя-Кам'янське — Нижньодніпровськ-Вузол.

Річка:
 Сухачівка — річка, притока Сухої  Сури, у південно-західній частині міста Дніпро та Дніпровському районі Дніпропетровської області.